Rheinstraße steht für:
 Rheinstraße (Österreich)
 Rheinstraße (Berlin)
 Rheinstraße (Bremerhaven)
 Rheinstraße (Darmstadt)
 Rheinstraße (Düsseldorf)
 Rheinstraße (Frankfurt am Main)
 Rheinstraße (Karlsruhe)
 Rheinstraße (Mannheim)
 Rheinstraße (Wiesbaden)

 eine alte Handelsstraße von Ulm nach Speyer, siehe Via Rheni
 eine Siedlung entlang der Rheinstraße (Marpingen)

Siehe auch:

Rheinallee
Rhinstraße
 Raingasse (Bozen)